SSSS to akronim oznaczający:
 Staphylococcal scalded skin syndrome – Choroba Rittera
 Samo sloga Srbina spasava – historyczna dewiza serbska
 Society for Social Studies of Science –  Organizacja non-profit
 Secondary Security Screening Selection – forma dodatkowej kontroli pasażerów na amerykańskich lotniskach